Бичок (Gobius) — типовий рід риб родини бичкових (Gobiidae). Представники роду зустрічаються у прісних, солонуватих і морських водах Європи, Африки і Азії.

Видовий склад 
Рід містить 28 валідних видів:
 Gobius ater Bellotti, 1888
 Gobius ateriformis Brito & P. J. Miller, 2001
 Gobius auratus Risso, 1810 — Бичок золотистий
 Gobius boekeri Ahl, 1931
 Gobius bucchichi Steindachner, 1870 — Бичок-рись
 Gobius cobitis Pallas, 1814 — Бичок-кругляш
 Gobius couchi Miller & El-Tawil, 1974
 Gobius cruentatus Gmelin, 1789 — Бичок червоноротий
 Gobius fallax Sarato, 1889
 Gobius gasteveni P. J. Miller, 1974
 Gobius geniporus Valenciennes, 1837
 Gobius hypselosoma Bleeker, 1867
 Gobius incognitus Kovačić & Šanda, 2016
 Gobius kolombatovici Kovačić & P. J. Miller, 2000
 Gobius koseirensis Klunzinger, 1871
 Gobius leucomelas Peters, 1868
 Gobius niger Linnaeus, 1758 — Бичок чорний
 Gobius paganellus Linnaeus, 1758 — Бичок скельний
 Gobius roulei F. de Buen, 1928
 Gobius rubropunctatus Delais, 1951
 Gobius salamansa Iglésias & Frotté, 2015
 Gobius scorteccii Poll, 1961
 Gobius senegambiensis Metzelaar, 1919
 Gobius strictus Fage, 1907
 Gobius tetrophthalmus Brito & P. J. Miller, 2001
 Gobius tropicus Osbeck, 1765
 Gobius vittatus Vinciguerra, 1883
 Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992 — Бичок жовтоголовий

Посилання 

Роди риб
Бичкові